Candamo steht für:
 Candamo ist ein Concejo in der Autonomen Region Asturien in Spanien
 Río Candamo, linker Quellfluss des Río Tavara in Peru
 Selva de Candamo, Waldgebiet in Peru

Candamo ist der Nachname folgender Personen:
 Carlos de Candamo (1871–1946), peruanischer Diplomat, Rugbyspieler, Fechter, Tennisspieler und Teilnehmer an den Olympischen Spielen im Jahr 1900
 Manuel Candamo (1841–1904), peruanischer Präsident (1895 und 1903–1904)